

Geografia 
 Ee – villaggio della municipalità di Dongeradeel (Paesi Bassi)
 Ee – fiume della Frisia (Paesi Bassi)

Sigle 
 Emma Emmerich – personaggio del videogioco Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
 Empire Earth – videogioco strategico in tempo reale ad ambientazione storica
 Ematossilina eosina – colorazione istologica ampiamente utilizzata
 Encefalopatia epatica
 Espressività emotiva – intesa come conflittualità del gruppo familiare di riferimento
 Euskadiko Ezkerra – partito politico basco
 Effetto Edelstein – effetto di interconversione spin-carica bidimensionale

Codici 
 EE – codice vettore IATA di Aero Airlines
 ee – codice ISO 639 alpha-2 della lingua ewe
 EE – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Estonia

Informatica 
 .ee – dominio di primo livello dell'Estonia
 Pentium EE – microprocessore della Intel

Altro 
 EE – targa automobilistica italiana per Escursionisti Esteri
 EE – targa automobilistica di Elbe-Elster (Germania)
 EE – abbreviazione di escursionisti esperti nella scala delle difficoltà escursionistiche
 Ee – abbreviazione di Element Eighty, gruppo musicale texano